Look at Me Now! – album di Dick Haymes del 1957
 Look at Me Now – traccia dell'album The Electric Light Orchestra degli Electric Light Orchestra del 1971
Look at Me Now – album di Bernie Marsden del 1981
Look at Me Now – singolo degli Standfast del 2001
Look at Me Now – singolo di Young Buck del 2004
Look at Me Now – singolo di Chris Brown del 2011